Jiříkov (okres Bruntál), een Tsjechische gemeente in de regio Moravië-Silezië, in het district Bruntál
 Jiříkov (okres Děčín), een Tsjechische stad in de regio Ústí nad Labem, in het district Děčín